Jim McManus ist der Name folgender Personen:

* Jim McManus (Schauspieler) (* 1940), britischer Schauspieler
 Jim McManus (Tennisspieler) (1940–2011), US-amerikanischer Tennisspieler